Lillqvist ist der Familienname folgender Personen:

 Holger Lillqvist (* 1948), finnischer Literaturwissenschaftler
 Katariina Lillqvist (* 1963),  finnische Regisseurin und Drehbuchautorin